Jacques Gamblin (né en 1957), acteur français ;
Lucien Gamblin (1890-1972), footballeur et journaliste sportif français.

Patronyme français